Batalha de Turim (312) — parte dos confrontos entre os imperadores romanos rivais Constantino I e Magêncio
 Cerco de Turim (1640) — parte da Guerra dos Trinta, século XVII

Desambiguações de guerras e batalhas